Кайгоро́дова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы
 Кайгородова, Анна Викторовна (Гефлих; род. 1983) — российская легкоатлетка.
 Кайгородова, Людмила Леонидовна (Борсук; род. 1952) — советская белорусская легкоатлетка.